Regno Unito
 Narborough – parrocchia civile del Leicestershire
 Narborough – parrocchia civile del Norfolk